Soller (Bad Münstereifel), een gemeente in Noordrijn-Westfalen
Soller (Vettweiß), een plaats in Noordrijn-Westfalen 
Sonlez (Luxemburgs : Soller), een plaats in Luxemburg
Sóller, een gemeente op Mallorca